Владисла́в Станисла́вович Ада́ев () — российский футболист, полузащитник новороссийского «Черноморца».

Биография 
Воспитанник саранской «Мордовии».

В сезоне 2017/2018 стал победителем первенства ПФЛ (зона «Урал-Приволжье»). Признавался лучшим игроком «Мордовии» в сезоне 2018/2019.

Зимой 2020 года подписал контракт с московским «Торпедо», рассчитанный на 2.5 года. В сезоне 2021/2022 стал с ним победителем Первого дивизиона.

6 июля 2022 года подписал контракт с московским клубом «Родина».

19 февраля 2023 года на правах свободного агента перешёл в новороссийский «Черноморец».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Мордовия»
 Победитель ПФЛ (зона «Урал-Приволжье»): 2017/18
 Итого : 1 трофей

 «Торпедо» (Москва)
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Родина»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск